

Ґнати — село в гміні Ґоздово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Ґнати — село в гміні Леліс Остроленцького повіту Мазовецького воєводства